El Bosque pode se referir a:

 El Bosque (Cádis), município da Espanha
 El Bosque, município do Chile
 El Bosque, município do México
 El bosque de los pigmeos, romance chileno

Ver também
 Bosque (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos